Angliers se poate referi la:
Angliers, localitate în departamentul Charente-Maritime, Franța
Angliers, localitate în departamentul Vienne, Franța